Edmund Fitzalan-Howard, I visconte FitzAlan di Derwent – politico inglese
 Edward Fitzalan-Howard, I barone Howard di Glossop – politico liberale britannico
 Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk – politico e nobile britannico